Harry Naujoks – internato nel Campo di concentramento di Sachsenhausen
 Ingo Naujoks – attore tedesco
 Sandra Naujoks – giocatrice di poker tedesca